Открытый чемпионат России сезона 2011/2012 годов — XXI чемпионат России по волейболу среди команд мужской Суперлиги проходил с 1 октября 2011 года по 21 апреля 2012 года.

Впервые в чемпионате Суперлиги выступали 16 команд, в том числе два коллектива из ближнего зарубежья — харьковский «Локомотив» и минский «Строитель». Благодаря их участию соревнование имело статус Открытого чемпионата России.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительного в двух территориальных зонах и финального, где 12 лучших команд по итогам первого этапа в сериях на выбывание (плей-офф) определяли призёров, а не попавшие в плей-офф и проигравшие в 1/8 финала играли в турнире за сохранения места в Суперлиге (плей-аут). Белорусская и украинская команда вне зависимости от результата были освобождены от участия в играх плей-аут, к ним не применяется лимит на легионеров (не более двух иностранных игроков в команде), домашние игры обслуживали арбитры Белорусской федерации волейбола и Федерации волейбола Украины.

Второй год подряд в финальных матчах чемпионата России играли казанский «Зенит» и московское «Динамо», которые в сезоне-2011/12 также стали победителями еврокубков — Лиги чемпионов и Кубка CEV. Казанская команда, выигравшая финальную серию с результатом 3—0, завоевала чемпионский титул в четвёртый раз подряд, повторив аналогичное достижение «Локомотива-Белогорья», установленное в 2002—2005 годах. Лучшим игроком чемпионата — обладателем Приза Андрея Кузнецова — стал диагональный «Зенита» Максим Михайлов.

Предварительный этап 
28 сентября в Новосибирске в преддверии старта сезона в Суперлиге состоялся матч между чемпионом и обладателем Кубка прошлого сезона — казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» — за Суперкубок России. Встреча была посвящена памяти Эдуарда Фёдоровича Сибирякова и завершилась победой казанской команды со счётом 3:0 (25:23, 29:27, 25:21).

Матчи предварительного этапа начались 1 октября. Команды, разделённые по территориальному принципу на Западную и Восточную зоны, сыграли в два круга по разъездному календарю. Продолжительные перерывы между турами чемпионата были связаны с проведением полуфинального (с 11 по 16 октября) и финального (с 25 декабря) этапов Открытого Кубка России, а также с участием игроков национальных сборных в розыгрыше Кубка мира (с 20 ноября по 4 декабря).

12 коллективов вышли в плей-офф, причём команды, занявшие 3—6-е места в Западной и Восточной зонах — в 1/8 финала, а занявшие 1-е и 2-е места — в четвертьфинал.

Западная зона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры

Восточная зона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры

Финальный этап

Плей-офф 
Первые два круга плей-офф проводились сериями до двух побед одной из команд, а полуфинал и финал — сериями до трёх побед.

В полуфинальных матчах между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» в Казани, московским «Динамо» и «Искрой» в Москве и во всех матчах финальной серии чемпионата применялась система видеоповторов, призванная разрешать спорные игровые эпизоды, связанные с местом касания мячом игровой площадки, касаниями антенн и заступами при выполнении подачи.

1/8 финала 
15, 18 и 25 февраля

 «Кузбасс» — «Динамо» (Краснодар) — 0—2
 1-й матч. Кемерово. 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).
 2-й матч. Краснодар. 1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 23:25)
 «Урал» — «Ярославич» — 2—0
 1-й матч. Уфа. 3:0 (25:23, 25:18, 26:24).
 2-й матч. Ярославль. 3:2 (21:25, 25:22, 25:27, 25:23, 22:20)

 «Белогорье» — «Газпром-Югра» — 1—2
 1-й матч. Белгород. 3:0 (25:17, 25:17, 25:18).
 2-й матч. Сургут. 1:3 (21:25, 20:25, 32:30, 23:25)
 3-й матч. Белгород. 2:3 (22:25, 21:25, 25:18, 25:14, 13:15)
 «Локомотив» (Харьков) — «Факел» — 2—1
 1-й матч. Харьков. 3:1 (28:26, 18:25, 25:20, 25:23).
 2-й матч. Новый Уренгой. 1:3 (18:25, 26:28, 25:22, 19:25)
 3-й матч. Харьков. 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:22).

1/4 финала 

4 и 8 марта
 «Зенит» — «Газпром-Югра» — 2—0
 1-й матч. Казань. 3:0 (25:15, 25:16, 25:18)
 2-й матч. Сургут. 3:2 (21:25, 25:21, 37:35, 19:25, 16:14)
3 и 8 марта
 «Искра» — «Динамо» (Краснодар) — 2—0
 1-й матч. Одинцово. 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)
 2-й матч. Краснодар. 3:0 (25:19, 27:25, 25:15)

3 и 7 марта
 «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Харьков) — 2—0
 1-й матч. Москва. 3:0 (25:19, 25:17, 25:22)
 2-й матч. Харьков. 3:1 (26:24, 25:23, 22:25, 25:17)
5 и 8 марта
 «Локомотив» (Новосибирск) — «Урал» — 2—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:2 (17:25, 25:16, 23:25, 25:22, 16:14)
 2-й матч. Уфа. 3:0 (25:23, 25:14, 25:18)

1/2 финала 

22 и 23 марта, 4 и 5 апреля
 «Искра» — «Динамо» (Москва) — 1—3
 1-й матч. Одинцово. 0:3 (19:25, 19:25, 27:29)
 2-й матч. Одинцово. 2:3 (25:14, 22:25, 25:21, 25:27, 12:15)
 3-й матч. Москва. 3:1 (25:19, 15:25, 25:20, 25:23)
 4-й матч. Москва. 0:3 (23:25, 21:25, 18:25)

24 и 25 марта, 1 апреля
 «Зенит» — «Локомотив» (Новосибирск) — 3—0
 1-й матч. Казань. 3:2 (18:25, 23:25, 25:19, 25:23, 15:8)
 2-й матч. Казань. 3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:23)
 3-й матч. Новосибирск. 3:2 (25:19, 20:25, 25:17, 20:25, 15:8)

Матчи за 5—8-е места 
22, 23 марта, 4, 5 и 8 апреля

 «Урал» — «Газпром-Югра» — 3—2
 1-й матч. Уфа. 3:1 (25:23, 20:25, 25:17, 25:17)
 2-й матч. Уфа. 2:3 (23:25, 25:20, 26:24, 21:25, 11:15)
 3-й матч. Сургут. 3:2 (18:25, 29:27, 25:14, 20:25, 15:12)
 4-й матч. Сургут. 0:3 (20:25, 23:25, 23:25)
 5-й матч. Уфа. 3:2 (21:25, 25:14, 25:22, 14:25, 15:13)

 «Локомотив» (Харьков) — «Динамо» (Краснодар) — 0—3
 1-й матч. Харьков. 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 24:26)
 2-й матч. Харьков. 1:3 (27:25, 21:25, 23:25, 22:25)
 3-й матч. Краснодар. 1:3 (15:25, 25:18, 23:25, 19:25)

Серия за 5-е место 
12 и 16 апреля
 «Урал» — «Динамо» (Краснодар) — 2—0
 1-й матч. Уфа. 3:1 (25:18, 25:21, 21:25, 28:26)
 2-й матч. Краснодар. 3:2 (26:28, 23:25, 25:23, 25:23, 15:9)

Серия за 3-е место 
12, 16 и 19 апреля
 «Искра» — «Локомотив» (Новосибирск) — 2—1
 1-й матч. Одинцово. 3:2 (25:17, 21:25, 25:20, 15:25, 19:17)
 2-й матч. Новосибирск. 0:3 (25:27, 22:25, 16:25)
 3-й матч. Одинцово. 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:22)

Финал 
12, 13 и 17 апреля
 «Зенит» — «Динамо» (Москва) — 3—0

1-й матч

  
2-й матч

3-й матч

Плей-аут 
Российские команды, не попавшие в плей-офф и проигравшие в 1/8 финала, приняли участие в турнире за право остаться в Суперлиге. «Автомобилист», занявший по итогам этих матчей последнее место, должен покинуть Суперлигу напрямую, а «Локомотив-Изумруд», занявший предпоследнее место, провёл на нейтральном поле, в Москве, серию матчей до двух побед с «Грозным», ставшим вторым в первенстве высшей лиги «А».

Переигровка 
19 и 21 апреля
 «Локомотив-Изумруд» — «Грозный» — 0—2
 1-й матч. Москва. 2:3 (25:20, 20:25, 16:25, 25:18, 23:25)
 2-й матч. Москва. 1:3 (25:18, 18:25, 23:25, 20:25)

Самые результативные

Призёры

Итоговое положение

Матч звёзд 
27 и 28 января в белгородском дворце спорта «Космос» состоялся звёздный уик-энд. В нём участвовали волейболисты команд российской Суперлиги, выбранные болельщиками путём голосования на интернет-портале «Чемпионат.com».

В программе первого дня мероприятия прошли различные конкурсы и матчи по необычному регламенту. Победителем обоих конкурсов — на самую сильную подачу (114 км/ч) и лучший нападающий удар — стал диагональный «Кузбасса» Павел Мороз. Отдельным призом за самую оригинальную атаку был награждён либеро «Искры» Алексей Вербов. В первый день также проходил мини-турнир «Звёздный калейдоскоп» и матч из двух партий, в котором команда, составленная из связующих и либеро, сыграла вничью с командой из диагональных и блокирующих — 16:14, 11:15.

Во второй день состоялось главное событие волейбольного праздника — Матч звёзд. Как и в прошлом году, в нём участвовали команды «Звёзды Запада» и «Звёзды Востока». Тренеры западной команды Геннадий Шипулин и Юрий Филиппов внесли в выбранный болельщиками стартовый состав вынужденные изменения: вместо долгое время не игравших из-за травм Дмитрия Мусэрского и Тараса Хтея были определены Алексей Кулешов и Александр Косарев, однако капитан сборной России и «Белогорья» Тарас Хтей также выходил на площадку по ходу матча. «Звёздами Востока» в этом матче руководили Владимир Алекно и Валерий Алфёров.

Матч прошёл при аншлаге и завершился со счётом 3:0 в пользу «Запада». Лучшим в составе победителей был признан Александр Косарев, а в команде «Востока» — Константин Ушаков, призы зрительских симпатий достались Вадиму Хамутцких и Павлу Морозу.

«Звёзды Запада» — «Звёзды Востока» — 3:0 (30:28, 25:21, 25:20)

«Звёзды Запада»: Алексей Кулешов — 8 (5+3+0), Вадим Хамутцких — 2 (1+1+0), Александр Косарев — 11 (9+0+2), Дмитрий Щербинин — 5 (4+1+0), Йохен Шёпс — 12 (10+1+1), Сергей Тетюхин — 4 (3+0+1), Алексей Вербов (л), Артём Ермаков (л), Франк Депестель — 1 (1+0+0), Роман Яковлев — 10 (8+2+0), Тарас Хтей, Владимир Татаринцев — 2 (2+0+0), Сергей Бусел, Павел Абрамов — 2 (2+0+0), Дэвид Ли — 2 (1+1+0), Петер Вереш — 1 (1+0+0).
«Звёзды Востока»: Игорь Шулепов — 2 (2+0+0), Теодор Тодоров — 2 (1+1+0), Максим Михайлов — 12 (8+1+3), Денис Бирюков — 2 (2+0+0), Николай Апаликов — 1 (1+0+0), Александр Бутько, Александр Соколов (л), Алексей Родичев — 7 (6+1+0), Павел Мороз — 17 (15+2+0), Константин Ушаков, Алексей Казаков — 3 (3+0+0), Самуэль Туиа — 8 (6+1+1), Ллой Болл — 1 (0+0+1); не играл Уильям Придди.
Судьи: Александр Бурилин, Олег Лукин.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 1 октября 2011 года по 15 апреля 2012 года в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По его итогам «Прикамье» завоевало путёвку в Суперлигу, «Грозный» добился права сыграть в стыковых матчах с «Локомотивом-Изумрудом» за вторую путёвку в дивизион сильнейших. Две худшие команды турнира выбыли в высшую лигу «Б».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Финальный этап

Финальные матчи проходили с 27 марта по 1 апреля в Уфе и с 17 по 22 апреля в Калуге. «Ока-Буревестник» и «Урал»-2 завоевали право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2011 год в волейболе
2012 год в волейболе